Љубиша може бити:

 Љубиша (име)
 Љубиша (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република